XA, xA, ou xapeut désigner :
 Mexique, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Extended addressing, une architecture de  processeur introduite la première fois par IBM en 1981 dans l'ordinateur System/370 modèle 3081 ;
 eXtended Architecture, un protocole supportant les transactions distribuées : X/Open_XA ;
 eXtended Architecture, un standard pour CD-ROM : CD-ROM XA ;
 en anglais, une abréviation pour le nom .
 Scion xA, une automobile, vendue de 2003 à 2006.
 Fantom-Xa, un sous-modèle de la gamme Fantom X, synthétiseur de Roland Corporation ;
 Olympus XA, un appareil photo ;
 un format propriétaire audio Maxis utilisé dans SimCity et SimCity 3000 ;
 .xa. ou .XA, extensions des fichiers audio utilisés par la PlayStation et la PSone.

Code